Janko ist der Familienname folgender Personen:

 Ambros Janko (1731–1782), OPraim, Theologe im Prämonstratenserstift Bruck, Bez. Znaim, Pfarrer, Dechant und bischöflicher Rat in Znaim (Znojmo)
 Andreas Janko (* 1965), österreichischer Jurist
 Anna Janko (* 1957), polnische Schriftstellerin, Lyrikerin und Literaturkritikerin
 Anton Janko (1909–2000), deutscher katholischer Geistlicher und Theologe
 Emil von Janko (1888–1967), Schriftsteller in Wien, Verfasser von Zaubermärchen, Leiter der Wiener Märchenspiele.
 Eva Janko (* 1945), österreichische Leichtathletin
 Henryk Janko (1807–1887), galizischer Landtagsabgeordneter
 János Jankó (Maler) (1833–1896), ungarischer Maler und Grafiker
 János Jankó (Ethnologe) (1868–1902), ungarischer Geograph und Ethnologe

 Lenny Janko (* 2002), Schweizer Fußballspieler
 Marc Janko (* 1983), österreichischer Fußballspieler
 Paul von Jankó (1856–1919), österreichisch-ungarischer Mathematiker, Musiker und Erfinder
 Richard Janko (* 1955), britisch-US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Saidy Janko (* 1995), schweizerischer Fußballspieler
 Siegbert Janko (* 1945), österreichischer Jurist und Kulturdirektor am Magistrat der Stadt Linz
 Vekoslav Janko (1899–1973), slowenischer Opernsänger
 Wilhelm von Janko (1835–1911), österreichischer Offizier, Archivar und Historiker
 Zvonimir Janko (1932–2022), kroatischer Mathematiker

Janko bzw. Jankó ist als Vorname im Ungarischen und vielen slawischen Sprachen eine Form von Johannes, vgl. Janko (Vorname)

Janko ist der Name einer Rockband, siehe Janko (Band)

Siehe auch

 Jankó-Klaviatur